Castrillo de la Guareña est une commune espagnole de la province de Zamora dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Guareña est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;
 Guareña, un cours d'eau espagnol ;
  ;
 San Pelayo de Guareña est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Tarazona de Guareña est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Vadillo de la Guareña est une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León et de la province de Zamora ;
 Vallesa de la Guareña est une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León et de la province de Zamora ;
 Villaverde de Guareña est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.